И́ру — эстонский топоним:
 Иру — деревня в уезде Харьюмаа, Эстония.
 Иру — городище в Таллине, Эстония.
 Иру — микрорайон в Таллине, Эстония.
 Иру — теплоэлектростанция в Таллине, Эстония.